Palazzo in via Tribunali può riferirsi a vari edifici di Napoli:

 Palazzo in via Tribunali (n. 169)
 Palazzo in via Tribunali (n. 276)